Toponímia:
 Teller (Alaska), població dels Estats Units a l'estat d'Alaska 
 Pala del Teller, muntanya de la Serra de Sant Gervàs, entre els municipis de Tremp (Pallars Jussà) i Pont de Suert (l'Alta Ribagorça)
 Biografies:
 Edward Teller (Budapest, 1908 - Stanford, Estats Units, 2003), físic d'origen hongarès 
 Janne Teller (Copenhagen, 1964), macro-economista i escriptora danesa de llibre de ficció
 Miscel·lània: Efecte Jahn-Teller, efecte que descriu la distorsió geomètrica de molècules no lineals en certes circumstàncies